En Pologne, Wirówek peut désigner : 

 Wirówek, village de la voïvodie de Mazovie,
 Wirówek, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale,
 Wirówek, village de la gmina de Bojadła, dans la voïvodie de Lubusz,
 Wirówek, village de la gmina de Świdnica, dans la voïvodie de Lubusz.